Serbien kan syfta på:

* Serbien – republik i Sydösteuropa 2006–
 Storfurstendömet Serbien – ett storfurstendöme i Sydösteuropa 1101–1217
 Kungariket Serbien (Medeltiden) – ett kungarike 1217–1346
 Serbiska tsardömet – ett medeltida imperium på balkanhalvön 1346–1371
 Serbien – splittrat 1371–1459, se Serbiens historia#Tidig historia, 750–1459
 Serbien – del av Osmanska riket 1459–1804/1878
 Furstendömet Serbien –ett furstendöme i Sydösteuropa 1804–1882
 Kungariket Serbien – kungarike i Sydösteuropa åren 1882-1918
 Kungariket Jugoslavien – Serbien var en del av ett kungadöme i sydöstra Europa 1918–1945
 Socialistiska republiken Serbien – delrepublik i Socialistiska federativa republiken Jugoslavien 1943-1992
 Republiken Serbien (1992–2006) – delrepublik i Förbundsrepubliken Jugoslavien samt Serbien-Montenegro 1992-2006

Se även
 Serbiska